Gericht Naumburg steht für:

Gerichte in Naumburg (Saale), Sachsen-Anhalt:
 Oberlandesgericht Naumburg (1879–1945, seit 1992)
 Appellationsgericht Naumburg (1849–1879)
 Oberlandesgericht Naumburg (1816–1849)
 Landgericht Naumburg (1879–1945)
 Amtsgericht Naumburg (Saale) (1879–1952, seit 1992)

weitere Gerichte:
 Amtsgericht Naumburg (Hessen) (1822–1948)
 Amtsgericht Naumburg am Queis, Provinz Schlesien, Preußen (1879–1945)